Purple (englisch für „Purpur“) bezeichnet:

 Purple (Maschine), amerikanische Codebezeichnung einer japanischen Verschlüsselungsmaschine im Zweiten Weltkrieg

 Purple (Stone-Temple-Pilots-Album), Musikalbum (1994)
 Purple (Baroness-Album), Musikalbum (2015)

Siehe auch:
 
 Purpur (Begriffsklärung)